Семаглутид — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1). Он применяется при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.

Препарат входит в перечень ЖНВЛП

Описание 
Структура семаглутида на  гомологична глюкагоноподобному пептиду-1 человека (ГПП-1), и этот препарат является агонистом его рецептора.

В сравнении с ГПП-1 в молекуле семаглутида сделаны модификации, удлиняющие время его действия:
 с целью воспрепятствовать разрушению молекулы лекарства ферментом дипептидилпептидазой-4 замещена аминокислота аланин в положении 8 на α-аминоизомасляную кислоту;
 для усиления связывания с альбумином ацилирована аминокислота лизин в основной части пептида и в положении 26 прикреплена С18-жирная кислота;
 чтобы воспрепятствовать ошибочному присоединению С18-двухосновной жирной кислоты (на ненужном участке пептида) произведена аминокислотная замена лизина на аргинин в положении 34.

Аналогом семаглутида является . На 2019 год доступны и другие агонисты ГПП-1: эксенатид, ,  и , все они за исключением албиглутида зарегистрированы в России.

История 
Семаглутид разработан в 2012 году в компании Novo Nordisk (торговая марка Ozempic). Он является первым препаратом — пероральным агонистом ГПП-1.

Первоначально компания-производитель позиционировала семаглутид как средство для лечения сахарного диабета. Клинические исследования такого применения этого препарата были завершены в 2016 году.

В 2017 году группа учёных из Лидского университета заявила о возможной эффективности семаглутида при лечении ожирения.

Семаглутид одобрен в США в декабре 2017 года. В Европейском союзе препарат допущен на рынок 8 февраля 2018 года. В России семаглутид зарегистрирован в августе 2019 года под торговой маркой «Оземпик».

В 2019 году Novo Nordisk получила разрешение FDA и выпустила на рынок таблетированную пероральной форму семаглутида под торговым наименованием Rybelsus, этот препарат стал первым в мире агонистом пероральным  рецептора ГПП-1, затем в апреле 2020 года разрешение на его применение выдало Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA), а в апреле 2021 года «Ребелсас» получил регистрацию в России.

В 2021 году Novo Nordisk выпустила на рынок ещё один препарат семаглутида, предназначенный для длительного применения при лечении ожирения — Wegovy. Этот препарат получил разрешение FDA в июне 2021 года, ЕMA — в январе 2022 года.

23 декабря 2021 года семаглутид включен в российский Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов Минздравом РФ

Фармакологические свойства

Механизм действия 
Семаглутид действует через инкретиновый путь — подобно ГПП-1 воздействует на рецепторы гормона глюкагона и подавляет секрецию глюкагона островками Лангерганса поджелудочной железы, что стимулирует секрецию ими инсулина и приводит к снижению уровня глюкозы и гликированного гемоглобина в крови.

Семаглутид также уменьшает потребление энергии пациентом за счет снижения аппетита, тяги к еде и изменения пищевых предпочтений к менее калорийному рациону.

Фармакодинамика 
 попавшего в кровоток семаглутид связывается с альбумином плазмы крови: его молекула прикрепляется к альбумину участком с жирной кислотой. В дальнейшем 3% семаглутида выводится с мочой в неизменном виде, остальное — метаболизируется. 

Метаболизм семаглутида в организме определяется расщеплением пептидной основы его молекулы протеазами и β-окислением находящейся в боковой цепи жирной кислоты

Фармакинетика 

Фармакокинетика семаглутида не зависит от возраста, пола, индекса массы тела, функции (недостаточности) почек и печени.

При подкожном введения семаглутида период его полувыведения составляет 165–168 часов, а равновесная концентрация в плазме крови достигается через 1–1,5 месяца при еженедельном подкожном введении препарата.

Биодоступность семаглутида составляет .

Эффективность и безопасность 
На 2021 год семаглутид признан эффективным средством для снижения веса у людей, страдающих ожирением, при этом, в отличие от других лекарств против ожирения, он крайне редко вызывает нежелательные побочные эффекты (известны редкие реакции со стороны желудочно-кишечного тракта). Более ранние препараты и процедуры, применяющиеся и применявшиеся для лечения ожирения, имеют сильные побочные эффекты — от аддикции при приёме амфетамина до осложнений при хирургической операции.

Эффект семаглутида не вечный, при прекращении его приёма избыточный вес, вероятнее всего, вернётся.

Исследования 
У пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний семаглутид значительно снизил частоту сердечно-сосудистых событий по сравнению с плацебо/стандартным лечением.
Среди взрослых с избыточным весом или ожирением (без диабета) еженедельное подкожное введение семаглутида в сочетании с изменением образа жизни было связано со значительной, устойчивой, клинически значимой средней потерей веса на 14,9 %, при этом 86 % участников достигли потери веса не менее 5 %.

В исследовании влияния семаглутида на ожирение его приём продолжительностью 68 недель дал положительный эффект, который ранее был достижим только при хирургической операции: у 3/4 пациентов вес снизился на 10% и более, у трети — более чем на 20%, при этом в группе плацебо эффект снижения веса не превышал несколькоих процентов (в среднем по группе — 2,4%).

Если оценивать эффективность инъекционного семаглутида усредненно, то есть без привязки к наличию или отсутствию сахарного диабета, следованию или нет комплексной программе изменения образа жизни (предполагает снижение калорийности рациона и повышенную физическую активность), степени приверженности лечению (комплаентность), за полтора года стабильной терапии можно добиться устранения 15,2% избыточной массы тела.

Побочные эффекты 
Наиболее частые побочные эффекты приёма семаглутида — преходящие желудочно-кишечные расстройства от легкой до умеренной степени тяжести. Из-за них некоторые люди прекращают приём лекарства. Среди таких расстройств чаще всего встречается тошнота, возникающая в основном в период увеличения дозы препарата (аналогичный эффект возникает при приёме лираглутида).

Семаглутид может вызывать заболевания желчного пузыря, в основном — холелитиаз, причём чаще, чем лираглутид.

В экспериментах на мышах выяснилось, что высокие дозы семаглутида при длительном употреблении повышают риск развития опухоли щитовидной железы. Исследователи, обнаружившие эффект, предположили, что для человека также есть потенциальный риск у высоких доз семаглутида и рекомендуют не принимать лекарства с большими дозами семаглутида людям с личным или семейным анамнезом определённых опухолей щитовидной железы и эндокринных опухолей, например, «Вегови» (). В противовес этой рекомендации, трехлетние наблюдения не выявили повышения частоты онкогенеза у пациентов.

Среди побочных явлений также есть риск депрессии и воспаления поджелудочной железы

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Гипогликемические синтетические и другие средства
Ожирение
Сахарный диабет
Перечень ЖНВЛП